Oude Rijn (Harmelen-Noordzee), een rivier in Nederland, lopend van Harmelen (Utrecht), naar de monding bij Katwijk (Zuid-Holland)
Oude Rijn (Leiden), het gedeelte van deze rivier dat stroomt door de stad Leiden, en de gelijknamige straat Oude Rijn
Oude Rijn (Utrecht-Harmelen), het in 1381 gekanaliseerde gedeelte van deze rivier van de stad Utrecht tot Harmelen
Oude Rijn (Zevenaar), een oude rivierarm in de gemeente Zevenaar (Gelderland)
Oude Rijn (Kesteren-Lienden), een oude rivierarm tussen Kesteren en Lienden (Gelderland)
Oude Rijn (Friesland) (Alde Rien), een water tussen Oosthem en Sneek (Friesland)
Oude Rijn (Kleef) (Griethauser Altrhein), een oude rivierarm in de Duitse gemeente Kleef
Alter Rhein, een afgedamd voormalig deel van de Rijn dat uitkomt in de Bodensee

Zie ook
 Oudenrijn (doorverwijspagina)
 Kanaal van hertog Karel van Gelre, een niet afgemaakt kanaal bij Nijkerk